Gruppenführung steht für:

 Teamführung, die Leitung einer Gruppe
 Führung einer Besuchergruppe, beispielsweise durch ein Museum